ARA Almirante Brown  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь адмірала Вільяма Брауна, засновника ВМС Аргентини.

 ARA Almirante Brown (1826) — парусний буканьєрський корабель
 ARA General Brown (1867) — пароплав, згодом переобладнаний на навчальний корабель.
 ARA General Brown (1869) — військовий пароплав
 ARA Almirante Brown (1880) — броненосець казематного типу. На службі протягом 1880-1932 років.
 ARA Almirante Brown (C-1) — важкий крейсер типу «Вейнтісінко де Майо». На службі протягом 1931-1961 років.
 ARA Brown (D-20) — ескадрений міноносець типу «Флетчер», колишній американський есмінець USS Heermann (DD-532). Збудований у 1943 році. Брав участь у Другій світовій війні. У 1961 році проданий Аргентині. Перебував на службі до 1982 року.
 ARA Almirante Brown (D-10) — ескадрений міноносець однойменного типу. Збудований у 1983 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів Аргентини